Bixad (Satu Mare) — localidade da Romênia
 Bixad (Covasna) — localidade da Romênia
 Rio Bixad

Desambiguações de topônimos